Zincke bezeichnet:

 die Zincke-Reaktion, eine Namensreaktion aus dem Bereich der Organischen Chemie
 die Zincke-Nitrierung

Zincke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Zincke (1683–1767), englischer Maler deutscher Herkunft
 Georg Heinrich Zincke (auch: Zincken; 1692–1768), deutscher Jurist, Wirtschaftswissenschaftler und Minister an den Höfen in Weimar und Braunschweig-Wolfenbüttel
 Helmut W. Zincke (* 1915), deutscher Automobilkonstrukteur
 Johannes Wohlgenannt Zincke (* 1959), österreichischer Musiker
 Otto Zincke genannt Sommer (1886–1944), deutscher Marineoffizier, Dirigent und Beamter in der Reichsmusikkammer
 Paul Zincke (1608–1678), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister
 Paul Christian Zincke (1684–1770), deutscher Maler und Kupferstecher, siehe Paul Christian Zink
 Theodor Zincke (1843–1928), deutscher Chemiker
 Willi Zincke (1886–1957), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Zink (Begriffsklärung)
 Zinck
 Zingg
 Zinke(n)
 Zincken